La Division Nord-Ouest peut faire référence à :
 la division Nord-Ouest de la NBA ;
 la division Nord-Ouest de la LNH.

Voir aussi 
 .
 .